Droga krajowa B83 (Austria)
 Droga krajowa B83 (Niemcy)

Zobacz też